Příjmení Valo nebo Vallo náleží více osobnostem:

 Jozef Valo (normalizační politik)  (1921–??) – slovenský politik KSS a poslanec SN FS
 Jozef Vallo (též Valo; 1898–1978) –  poslanec Národního shromáždění za KSČ
 Vasil Valo (1921–1979) – generál ČSLA, politik KSČ ukrajinské respektive rusínské národnosti 
 Ville Valo (* 1976) – finský rockový hudebník, zpěvák a textař skupiny HIM